Cinq traités ont été signés à Bucarest :
 Traité du , à la fin de la Guerre russo-turque de 1806-1812. Au profit de l'Empire russe, l'Empire ottoman perd le Boudjak ; la Moldavie perd sa moitié orientale à l'est du Prut, territoires qui forment alors la Bessarabie.
 Traité du  : fin de la guerre serbo-bulgare, gagnée par la Bulgarie.
 Traité du  : fin de la Seconde Guerre balkanique, perdue par la Bulgarie qui doit céder la Dobroudja du Sud à la Roumanie, Odrin et la Thrace orientale à l'Empire ottoman, et renoncer à toute revendication sur la Macédoine.
 Traité du 14- : alliance entre la Roumanie et l'Entente (France, Angleterre, Russie et Italie)
 Traité du  : traité de paix entre la Roumanie et les Puissances centrales, qui n'a jamais été ratifié.